Hydrograph oder Hydrograf steht für

 ein Wissenschaftler auf dem Gebiet der Hydrographie
 Hydrograf (Schiff, 1967), ein deutsches Forschungsschiff
 Hydrograf (Schiff, 1985), ein norwegisches Vermessungsschiff
 ist eine grafische Darstellung eines Wasserpegels über eine Zeitachse, sie auch Abflussganglinie